Scheffler:
 Christoph Thomas Scheffler
 Angelus Silesius, aka: Johannes Scheffler
 János Scheffler, aka: Johann Scheffler (hu)

 Isoberlinia scheffleri
 Cola scheffleri
 Schefflera
 2485 Scheffler